Operation Garden (engl. für „Unternehmen Garten“) steht für:

 Operation Garden, Teil der Luft-Boden-Operation „Market Garden“, siehe Operation Market Garden #Operation Garden
 Operation Garden, kryptologisches Verfahren, siehe Gardening (Kryptologie)